For My Pain… — финская готик-метал супергруппа из города Оулу.
 Стальная тревога — цикл фантастических «лайт-новел» Сёдзи Гато, а также манга и аниме по её мотивам.